Умберто Веронези (; 28 ноября 1925, Милан — 8 ноября 2016, там же) — итальянский онколог и государственный деятель, министр здравоохранения Италии (2000—2001).

Биография 
Родился в многодетной семье фермера, когда ему было 6 лет потерял отца. Хотя он родился в католической семье, но с 14 лет отошел от религии, став агностиком. 

В 1951 году окончил факультет медицины и хирургии Миланского университета, в 1956 году — Павийский университет, специализировался на хирургии, и решил посвятить себя изучению и лечению рака: после некоторых поездок за границу (Англия и Франция) поступил в Национальный институт рака в качестве добровольца, связав с ним свою дальнейшую карьеру. 

В 1975 году возглавил . Стал первым итальянцем, возглавившим Международный онкологический союз, в 1982 году основал Европейскую школу онкологии. В 1985—1988 годах являлся президентом Европейской организации исследования злокачественных опухолей, в 1991—1993 годах — . С 1994 по 2000 год и затем с 2001 по 2014 год возглавлял . В качестве онколога уделял особое внимание лечению рака молочной железы, разработал операцию квадрантоктомия, предполагавшую удаление только части груди, предложил технику операции так называемых sentinel lymph nodes, то есть ближайших к опухоли лимфатических узлов, удаление которых может предотвратить метастазирование.

Сторонник использования ГМО (вступал по этому поводу в открытую полемику с Беппе Грилло), стволовых клеток и ядерной энергии, выступал за антипрогибиционизм в политике. Высказывался в пользу легализации лёгких наркотиков и эвтаназии, хотя не практиковал её на деле.

В 1993 году министром здравоохранения Раффаэле Костой он был включен в состав национальной комиссии, отвечающей за разработку плана борьбы с раковыми заболеваниями, в 1998 году был членом комиссии, которая должна была оценить последствия противоракового лечения, известного как «терапия Ди Белла».

Состоял в рядах Итальянской социалистической партии, после ее самороспуска в 1994 году присоединился к Демократической партии.

В 2000—2001 годах занимал пост министра здравоохранения во втором правительстве Амато. В качестве министра он, в частности, боролся за принятие закона о борьбе с курением.

В 2003 году основал  для финансирования научных исследований в области онкологии. В 2009 году со своим фондом он начал проект «Наука ради мира», международное движение за мир, возглавляемое представителями научного мира, в том числе несколькими нобелевскими лауреатами. Цель состоит в том, чтобы устранить коренные причины конфликтов и неравенства с помощью научного подхода и предложить конкретные решения для их преодоления.

В 2008 году избран в Сенат Италии и состоял во фракции Демократической партии, входил в 7-ю постоянную комиссию Сената (общественное образование и культурное наследие). 22 февраля 2011 года досрочно сдал мандат.

5 ноября 2010 года Совет министров Италии назначил Веронези председателем Агентства ядерной безопасности Италии. Назначение было воспринято как признак возможного возрождения итальянской ядерной энергетики, но в июне 2011 года большинство избирателей проголосовали на  против её развития, и 4 сентября 2011 года Веронези объявил о своей отставке.

С 2010 года являлся президентом научного комитета Фонда «Италия-США».

Как учёный выступал за ограничение медицинских экспериментов с животными и не считал употребление мяса обязательным, утверждая, что вегетарианская диета, которой он сам придерживается, помогает предотвратить возникновение серьёзных заболеваний, включая рак кишечника. В возглавляемом им институте он принял императив «животных не используют». Также был пропагандистом осознанного согласия и жизненной воли и эвтаназии. При этом он был противником абортов, называя их актом против природы. Поддержал мусоросжигательные заводы в качестве решения некоторых проблем, связанных с удалением отходов, и заявил, что они безопасны для здоровья, был сторонником атомной энергетики. Являлся сторонником легализации однополых отношений. Неоднократно утверждал тезис о моральном и интеллектуальном превосходстве женщин над мужчинами, поскольку женщины — это инстинктивное и полное величие, генетическое величие, которое основано на сочетании ДНК и умственных характеристик, что приводит к лучшей способности к адаптации.

Скончался 8 ноября 2016 года в Милане.

Личная жизнь 
Был женат на Сусанне (Султане) Расон (Susanna (Sultana) Razon). Отец семерых детей — шестеро из них от жены, один — от связи с онкологом Эммануэлой Проперци (Emanuela Properzi). Сын —  — стал известным дирижёром. В 2013 году Умберто Веронези сказал в интервью, что предпочитает стихи Эмили Дикинсон, Анны Ахматовой и Марины Цветаевой. Спал по три-четыре часа в сутки, посвящая свободное время поэзии и богословию, Библия оставалась настольной книгой Веронези, хотя он полагал, что «люди создали Бога, а не Бог — человека».

Награды и звания 
   (8 ноября 1974)
  Кавалер Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (5 января 1982)
 Международная премия короля Фейсала (2003)

Труды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Umberto Veronesi, Giovanni Reale, Responsabilità della vita. Bompiani, 2013, — ISBN 9788845273469
 
 
 Umberto Veronesi, Maria Giovanna Luini, Il mio mondo è donna, Mondadori, 2015, ISBN 978-88-520-5973-5

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Онкологи Италии
Политики XXI века
Члены Демократической партии (Италия)
Министры здравоохранения Италии
Сенаторы Итальянской Республики
Выпускники Павийского университета
Лауреаты премии Леопольда Гриффюэля